Armatura Kraków SA – polskie przedsiębiorstwo
 KS Armatura Kraków – polski klub sportowy
 KS Armatura Kraków – polska drużyna siatkarska